Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2014 пройшов в Наньніні з 3 по 12  жовтня.

Розклад

Медальний залік

Медалісти

Чоловічі результати

Командна першість

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кільця

Опорний стрибок

Бруси

Перекладина

Жіночі результати

Командна першість
Фінал відбувся 8 жовтня.

Абсолютна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Посилання

Чемпіонати світу зі спортивної гімнастики
Спортивні події 2014
Жовтень 2014